Français moyen ou plus exactement le moyen français,  variété historique du français qui était parlé à la fin du Moyen Âge et à l'époque de la Renaissance
 Français moyen, notion publicitaire et marketing correspondant à une cible marketing